Manoncourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Manoncourt-en-Woëvre, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Manoncourt-en-Vermois, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,